Anita Meyer, Nederlands zangeres
 Anita Meijer (atlete), verspringster die in 1971 het NK indoor won.